Sweetheart – singolo di Rainy Davis del 1986
 Sweetheart – singolo di Jermaine Dupri e Mariah Carey del 1998, cover dell'omonimo brano di Rainy Davis
 Sweetheart – film del 2015 diretto da Wajed Ali Sumon
 Sweetheart – film del 2019 diretto da J. D. Dillard
 Abbazia di Sweetheart – monastero di New Abbey, nel Regno Unito
 Monica Sweetheart – attrice pornografica ceca

Pagine correlate 
 Sweethearts